Vining peut faire référence à :

Patronyme 
 , homme politique américain.
 , ancien lanceur de la Ligue majeure de baseball.
 , ancien entraîneur de basket-ball universitaire aux États-Unis.
 , un juge fédéral des États-Unis.
 , un musicien américain.

Toponyme 
 Vining, une ville du comté de Tama, en Iowa, aux États-Unis.
 Vining, une ville des comtés de Clay et Washington (Kansas).
 Vining, une ville du comté d'Otter Tail dans le Minnesota.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme